North American Football League (1964), een in 1964 opgerichte sportliga van American footballteams
 North American Football League (2014), een in 2014 voorgestelde sportliga van American footballteams